

Patronyme 

 Pierre-Alfred Cazaubon (1885-1979) : sculpteur français,
 Pierre-Louis Cazaubon (1872-1950) : peintre français.

Toponymes 

 Cazaubon, une commune du Gers
 Canton de Cazaubon, une ancienne division administrative française située dans le département du Gers, en région Midi-Pyrénées.